Le mot espagnol  peut désigner :

Toponymes

Serra do Rio do Rastro : massif montagneux de l'État de Santa Catarina.

Rastro : marché aux puces de Madrid.

El Rastro : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico ;
 El Rastro : capitale de la paroisse civile d'El Rastro de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico.

Culture 
 , livre de Ramon Gomez de la Serna (1915) ;
 , film du réalisateur mexicain Arturo Ripstein (1981) ;
 , pièce de théâtre de l'écrivaine mexicaine Elena Garro (1981).

Homonymie de toponyme